Ardisiandra är ett släkte av viveväxter. Ardisiandra ingår i familjen viveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Viveväxter
Ardisiandra